Геліка (міфологія)
 Геліка (місто)